Miejscowości w USA:
 Village Park – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Village Park – jednostka osadnicza w stanie Hawaje, w hrabstwie Honolulu